Meervoud van Elf (mythisch wezen)
Meervoud van Elf (Tolkien), een fictief ras
Elfen (strip), een Franse stripreeks
Elfen (Warhammer), een van de basisrassen van Warhammer

Zie ook 
Elf (doorverwijspagina)